ZHN steht für:
 Honolulu Control Facility (FAA-Code), Flugverkehrskontrollzentrum in Hawaii

zhn steht für:
 Nong Zhuang (ISO-639-3-Code), Dialekt der Sprachgruppe Zhuang (Sprache) der Ethnie Zhuang in der Volksrepublik China

Abkürzung